Hermione (mitologia), personatge de la Guerra de Troia, filla d'Helena d'Esparta
 Hermione Granger, personatge la saga de Harry Potter
 Hermíone, antiga ciutat del Peloponès